Тата́рская Беденьга́ () — село в Тетюшском районе Республики Татарстан, административный центр и единственный населенный пункт Беденьгинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от этнонима на татарском языке «татар» (татарский) и гидронима на татарском языке «Бидәңге» (Беденьга).

География 
Село находится на реке Беденьга, в 43 км к юго-западу от города Тетюши.

История 
Основано не позднее 1696 года. В дореволюционных источниках упоминается также как Новая Беденьга. 

С 1720-х годов жители входили в категорию государственных крестьян, в 1835–1860-х годах часть находилась в подчинении Удельного ведомства. Занимались земледелием, разведением скота, кирпичным и гончарным промыслами. 

В 1859 году деревня Биденьга, лашманных крестьян, входила в состав 1-го стана Симбирского уезда Симбирской губернии, в которой в 75 дворах жило 809 человек, имелась мечеть. 

В начале XX века здесь функционировали 2 мечети, 2 мектеба, 5 торгово-промышленных заведений. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1339,5 десятины. 

До 1920 года деревня входила в Сюндюковскую волость Симбирского уезда Симбирской губернии. С 1920 года в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Буинском, с 4 августа 1938 года в Больше-Тарханском, с 12 октября 1959 года в Тетюшском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, скотоводством.

Социальные объекты 
Школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Тетюшского района